Peter Odhiambo, (né en 1937), boxeur ougandais
Peter Odhiambo, (né en 1950), boxeur ougandais
Peter Odhiambo, (né en 1958), boxeur ougandais
Peter Odhiambo, (né en 1966), boxeur kényan